NIBIS steht für:
 Niedersächsischer Bildungsserver, Bildungsserver des Schulsystems Niedersachsen
 Niedersächsisches Bodeninformationssystem vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen

Abkürzung